Сє Шувей і Чжен Сайсай були чинними чемпіонками, але вирішила того разу не брати участі разом. Сє грала в парі з Hsieh Shu-ying, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Тамарін Танасугарн і Чжан Шуай.  Чжен грала в парі з Тетяною Лужанською, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ярміла Ґайдошова і Моніка Нікулеску.
Танасугарн і Чжан виграли титул, у фіналі перемігши першу сіяну пару Ярміла Ґайдошова і Моніка Нікулеску з рахунком 2–6, 6–2, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Guangzhou International Women's Open, парний розряд
2012